Nabilatuk (plaats), plaats in Oeganda
 Nabilatuk (district), district in Oeganda